Perfect Picture – polski program telewizyjny typu talent show prowadzony przez Patricię Kazadi, emitowany od 7 października 2022 na antenie TVN 7. Jest oparty na brytyjskim formacie The Perfect Picture.
	
Wszystkie odcinki programu dostępne są w serwisie Player. Partnerem i sponsorem programu jest firma Canon.

Charakterystyka programu 
Formuła projektu polega na tym, że osobowości ze świata telewizji, sportu, mody i muzyki rywalizują ze sobą w wyzwaniach, polegających na tym, aby zrobić idealne zdjęcie.
Każdy odcinek show to inne fotograficzne wyzwania. W ramach tematu przewodniego, uczestnicy wykonają dwa zadania konkursowe. Efekty ich pracy oceniane są przez jurorów: zawodowych fotografów i gościa specjalnego. W każdym odcinku odpada jeden uczestnik.

Uczestnicy

Pierwsza edycja

Spis serii

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Perfect Picture w tvn.pl
 Odcinki na player.pl

Programy TVN 7
Programy typu talent show
Telewizyjne programy rozrywkowe